Single 
 Who Do You Love (Bo Diddley), single van Bo Diddley uit 1956
 Who Do You Love (Bernard Wright), single van Bernard Wright uit 1985
 Who Do You Love (Ryan O'Shaughnessy), single van Ryan O'Shaughnessy uit 2013
 Who Do You Love (YG), single van YG uit 2014
 Who Do You Love (Marianas Trench), single van Marianas Trench uit 2016 
 Who Do You Love (The Chainsmokers), nummer van The Chain Smokers uit 2019

Album
 Who Do You Love (King Adora), album van King Adora uit 2004

Film
 Who Do You Love? (film, 2005), korte film van Jim McRoberts uit 2005
 Who Do You Love? (film, 2008), film van Jerry Zaks uit 2008